

Reis 
 Afonso I de Portugal ou Afonso Henriques
 Afonso II de Portugal
 Afonso III de Portugal
 Afonso IV de Portugal
 Afonso V de Portugal
 Afonso VI de Portugal

Infantes 
 Afonso de Portugal, Grão-mestre do Hospital — filho ilegítimo de Afonso Henriques, 11.º Grão-mestre da Ordem dos Hospitalários
 Afonso de Portugal, Senhor de Portalegre (1263-1312), filho de D. Afonso III, casado com Violante Manoel de Castela
 Afonso Dinis (1260-1310) — filho bastardo de D. Afonso III com Maria Peres de Enxara
 Afonso Sanches (1289-1329) — filho bastardo de D. Dinis, senhor de Albuquerque e rival de seu meu-irmão Afonso IV de Portugal

 Afonso I, Duque de Bragança (1377-1461) — filho bastardo de D. João, Mestre de Avis
 Afonso de Portugal (1382) (1382) — filho de D. Fernando I, morto quatro dias após a nascença 
 Afonso da Guerra (138? - 1441) — filho bastardo de D. João de Portugal, Duque de Valência de Campos
 Afonso de Portugal (1390–1400) (1390-1400) — segundo filho de D. João I, presumível herdeiro da coroa de Portugal
 Afonso de Bragança, Marquês de Valença (1400-1460) — conde de Ourém, filho primogénito de D. Afonso, 1.º Duque de Bragança
 Afonso de Portugal, bispo de Évora (1461-1522) — bispo de Évora, filho do conde de Ourém D. Afonso
 Afonso, Príncipe de Portugal (1475–1491) (1475-1491) — filho de D. João II de Portugal e putativo herdeiro do trono, morto num acidente de cavalo em Santarém
 Afonso de Portugal (1509–1540) (1509-1540) — filho de D. Manuel I, feito cardeal a pedido de seu pai
 Afonso, Príncipe de Portugal (1526) (1526) — filho primogénito de D. João III
 Afonso, Príncipe de Portugal (1566) — filho de António de Portugal, Prior do Crato
 Afonso de Bragança, Duque do Porto (1865-1920) — segundo filho de D. Luís I

Condes de Vimioso 
 Afonso de Portugal, 2.º conde de Vimioso (1519 - 1579) — 2.º conde de Vimioso
 Afonso de Portugal, 1.º marquês de Aguiar (1591 - 1649) — 5.º conde de Vimioso

Família real portuguesa
Desambiguação
Desambiguações de antropônimos